

Geografia

Wilby – località del Northamptonshire (Inghilterra)
Wilby – località del Suffolk (Inghilterra)

Persone
James Wilby – attore britannico
James Wilby – nuotatore britannico